Rock Against Bush, Vol. 1 — сборник песен панк-исполнителей, направленных на критику президента Буша и политики США, выпущенный в 2004 году лейблом Fat Wreck Chords.

Список композиций 
 "Nothing to Do When You're Locked Away in a Vacancy" - None More Black – 2:07 *
 "Moron" - Sum 41 – 1:39 *
 "Warbrain" - Alkaline Trio – 2:27 *
 "Need More Time" - Epoxies – 2:29
 "The School of Assassins" - Anti-Flag – 2:37 *
 "Sink, Florida, Sink" (Electric) - Against Me! – 2:10 *
 "Baghdad" - The Offspring – 3:18 *
 "Lion and the Lamb" - The Get Up Kids – 3:22 *
 "Give it All" - Rise Against – 2:49
 "No W" - Ministry – 3:13 *
 "Sad State of Affairs" - Descendents – 2:35 *
 "Revolution" - Authority Zero – 2:23 *
 "!Paranoia! Cha-Cha-Cha" - The Soviettes – 2:04 *
 "That's Progress" - Jello Biafra и D.O.A. – 3:14
 "Overcome (The Recapitulation)" - Rx Bandits – 3:43
 "No Voice of Mine" - Strung Out – 2:30 *
 "To the World" - Strike Anywhere – 3:21
 "Heaven is Falling" (Bad Religion Cover) - The Ataris – 2:38 *
 "God Save the USA" - Pennywise – 3:06
 "Normal Days" - Denali – 3:25
 "The Expatriate Act" - The World/Inferno Friendship Society – 3:02 *
 "No News is Good News" - New Found Glory – 2:58 *
 "Basket of Snakes" - The Frisk – 2:31 *
 "Jaw, Knee, Music" - NOFX – 2:31 *
 "It's the Law" - Social Distortion – 2:35
 "The Brightest Bulb Has Burned Out" - Less Than Jake – 2:04 *

«*» - ранее не издававшиеся песни/редкие песни

Сборники поп-панк-музыки
Сборники 2004 года
Сборники на английском языке